Gilbert Vermote (Vezon, Tournai, 26 de juliol de 1929 - Tournai, 2 de maig de 1998) va ser un ciclista belga que va ser professional entre 1950 i 1955. És el pare del també ciclista Michel Vermote.

Palmarès 
 1949
 1r a la Volta a Bèlgica amateur

Enllaços externs 
 Fitxa a memoire-du-cyclisme.eu
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a museociclismo.it

Ciclistes d'Hainaut
Persones de Tournai
Morts a Valònia